Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 14 lutego w Oberhofie. Była to szósta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 104 zawodników, z których jeden nie ukończył zawodów. Tytułu sprzed dwóch lat nie bronił Sturla Holm Lægreid z Norwegii,, który tym razem zajął drugie miejsce. Nowym mistrzem świata został jego rodak - Johannes Thingnes Bø, a brązowy medal wywalczył Sebastian Samuelsson ze Szwecji.

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Andrzej Nędza-Kubiniec, który zajął 43. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023